Snag – miejscowość w Kanadzie (Jukon)
 Snagglepuss – serial animowany